Platybdella är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Malm 1863. Platybdella ingår i familjen fiskiglar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fiskiglar
Platybdella